Karel Lotrinský (francouzsky: Charles de Lorraine) může být:

Šlechtici 
 Karel I. Lotrinský (953–993)
 Karel II. Lotrinský (1364–1431)
 Karel III. Lotrinský (1543–1608)
 Karel IV. Lotrinský (1604–1675)
 Karel V. Lotrinský (1643–1690)

 Karel Josef Lotrinský (1680–1715) – biskup olomoucký jako Karel III. Lotrinský
 Karel Alexandr Lotrinský (1712–1780)

 Karel Habsbursko-Lotrinský (* 1961)

Duchovní 
 Karel Lotrinský (1524-1574), kardinál, arcibiskup remešský
 Karel Lotrinský (1561-1587), biskup z Toulu a Verdunu
 Karel Lotrinský (1567-1607), kardinál, biskup v Métách a ve Štrasburku
 Karel Lotrinský (1592-1631), biskup verdunský
 Karel Lotrinský (1680-1715), primas lotrinský, biskup z Olomouce a z Osnabrücku, arcibiskup z Trevírský

Související články 
 Seznam lotrinských vévodů

Rozcestníky - panovník